Това е списък на кметовете на град Сливен от Освобождението до наши дни, включително изпълняващи длъжността председател на общинска тричленна комисия и председател на Изпълнителния комитет на Градския/Общинския народен съвет.

Кметове на Сливен

Източници 

 
Сливен